Antoni Królikowski (ur. 1989) – aktor
 Bohdan Królikowski (ur. 1934) – pisarz
 Czesław Królikowski (ur. 1926) – elektrotechnik, profesor nauk technicznych
 Henryk Marian Królikowski (1888-1940) – kapitan WP
 Hubert Królikowski (ur. 1969) – historyk wojskowości, profesor UJ
 Jan Królikowski (1900-1940) – podkomisarz Policji Państwowej
 Lech Królikowski (ur. 1944) – autor publikacji związanych z Warszawą
 Leon Królikowski (1815-1897) – działacz niepodległościowy, uczestnik powstania styczniowego
 Ludwik Królikowski – publicysta, mesjanista i komunista
 Łucjan Królikowski (1919-2019) – franciszkanin
 Marcin Królikowski (ur. 1974) – poeta
 Michał Królikowski (ur. 1977) – prawnik
 Paweł Królikowski (1961-2020) – aktor

Rafał Królikowski (ur. 1966) – aktor
 Stefan Królikowski (1881-1937) – działacz socjalistyczny i komunistyczny
 Stefan Królikowski (ur. 1895) – agrarysta
 Stefan Królikowski (ur. 1894) – ekonomista
 Wiesław Królikowski (ur. 1953) – dziennikarz
 Wojciech Królikowski (1926-2019) – fizyk-teoretyk